Jägersro villastad, een wijk in het stadsdeel Husie van de Zweedse stad Malmö
 Jägersro (Malmö), een wijk in het stadsdeel Husie van de Zweedse stad Malmö
 Jägersro trav & galopp, een paardenrenbaan van de Zweedse stad Malmö
 Jägersro (spel), een gezelschapsspel voor 2 tot 5 spelers